Kolsättjärnarna är ett par sjöar i Härjedalens kommun i Härjedalen och ingår i :
Kolsättjärnarna (Älvros socken, Härjedalen, 688004-144491), sjö i Härjedalens kommun 
Kolsättjärnarna (Älvros socken, Härjedalen, 688006-144529), sjö i Härjedalens kommun 

Insjöar i Ljusnans avrinningsområde
Insjöar i Härjedalen
Insjöar i Härjedalens kommun